Francja:
 Perles – miejscowość
 Perles-et-Castelet – gmina

Hiszpania:
 Perles – miejscowość

Szwajcaria:
 Perles – francuska nazwa gminy Pieterlen